Кінан ап Рідерх (д/н — 816) — король Алт-Куїту (Стратклайду) в 798—816 роках.

Припускають, що був сином (або братом) короля Рідерха II, проте в стародавніх хроніках не зазначений. Деякий час перебував у залежності від Ердвульфа, короля Нортумбрії. Також протягом усього панування Алт Куїт зазнавав нападів норманів та данів, що сплюндрували узбережжя королівства. зруйнувавши низку монастирів. Цим було завдано потужного удару центральній владі, призвело до посилення місцевих аристократів. Йому спадкував брат (або син) Думнагуал IV.

Джерела 
 Song of the Picts

Королі Стратклайда